Ескарсега има више значења:

 Општина Ескарсега (Кампече), општина у савезној држави Кампече у Мексику
 Ескарсега (Ескарсега, Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ескарсега (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ескарсега (Сантијаго Хокотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику